Sous steht für

 Sous (Marokko), Region
 Sous (Albanyà), Ortsteil der spanischen Gemeinde Albanyà
 Sous (Fluss), Fluss in Marokko

Sous ist der Name von
 Albert Sous (* 1935), deutscher Goldschmied und Metallbildhauer
 Alfred Sous (1925–2011), deutscher Oboist, Hochschullehrer und Autor
 Dietmar Sous (* 1954), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Souss
 Souš
 Sus
 Sou, französische Münze, Plural Sous
 SOU
 Su